Le terme Zénètie définit l'ensemble des territoires  en Afrique du nord des Berbères zénètes, l'une des trois grandes tribus berbères, elle même divisée en plusieurs tribus et sous-tribus.

À l'origine, l'ensemble des Zénètes sont originaires des Aurès (Algérie actuelle) et ont commencé à émmigrer vers l'ouest dès les premières invasions islamiques.

Les deux autres grandes tribus berbères sont les Sanhadjas et les Masmoudas.

Les Berbères zénètes sont aujourd'hui majoritairement installés :

• Dans les Aurès, à l'est de l'Algérie (Chaouis).

• Dans la région de Zouara en Libye (Zouaras).

• Dans l'oasis de Siwa à l'ouest de l'Egypte (Isiwen).

• Dans le nord-ouest de l'Algérie (ensemble des confédérations tribales zénètes du nord-ouest de l'Algérie).

• Dans le nord-est du Maroc (ensemble des confédérations tribales zénètes du nord-est du Maroc).

• Dans le Rif oriental au nord du Maroc (ensemble des confédérations tribales zénètes du Rif oriental).

Localisation 
Les Zénètes sont situés dans différentes régions, du Maroc à la Libye, et une partie de l'Égypte (Siwa).

Ils sont originaires des trois grandes anciennes tribus berbères zénètes :

 Jerawa
 Maghrawa
 Ifren

De ces trois tribus descendent différentes tribus et sous-tribus qui peuplent l'Afrique du nord, du Maroc à l’ouest de l’Égypte.

La majorité des tribus actuelles portent des noms différents mais descendent toutes d'au moins une des trois tribus citées.

Notes et références 

Zénètes